Bagdonai ist der litauische Name zweier ehemals ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad liegen:

 Bagdonai = Scheikino (Kaliningrad) im Rajon Krasnosnamensk (bis 1938 Bagdohnen, 1938 bis 1946 Rodungen, Kreis Pillkallen/Schloßberg)
 Bagdonai = Werchni Bisser (Kaliningrad) im Rajon Slawsk (bis 1938 Bogdahnen, 1938 bis 1946 Bolzfelde, Kreis Niederung/Elchniederung)